Terras (horeca), een plek van een horecagelegenheid waar men buiten kan zitten
Terras (tuin), een vergelijkbare plek in een tuin
Dakterras, een plat dak waar kan worden gezeten
Rivierterras of fluviatiel terras, een landvorm die ontstaat als een restant van een vroegere riviervlakte
Terras (landbouw), een door mensen gemaakt plateau in een heuvelachtig gebied voor het verbouwen van gewassen
Terras (literair tijdschrift), een tijdschrift voor internationale literatuur en kunst